Fünfzehn Kriegsschiffe der britischen Royal Navy trugen den Namen HMS Garland. Der Name geht auf ein Schiff aus dem Jahre 1242 zurück und ist der älteste bestätigte Schiffsname der Royal Navy.

 Die erste HMS Garland war eine Galeone mit 38/48 Kanonen, die 1590 gebaut wurde und 1618 sank.
 Die zweite HMS Garland lief 1620 als vom Stapel und wurde 1652 in der Seeschlacht bei Dungeness von den Holländern erobert.
 Die dritte HMS Garland führte ursprünglich den Namen HMS Grantham, wurde 1660 in HMS Garland umbenannt, 1688 als Brander klassifiziert, 1689 zur Fregatte umgebaut und 1698 verkauft.
 Die vierte HMS Garland, eine 44-Kanonen-Fregatte, die 1703 in Dienst gestellt wurde, erlitt 1709 Schiffbruch.
 Die fünfte HMS Garland war die 32-Kanonen-Fregatte HMS Scarborough, die 1696 gebaut und 1710 von den Franzosen erbeutet wurde. Nach der Rückeroberung 1712 zum Brander umklassifiziert, wurde sie 1744 veräußert.
 Die sechste HMS Garland, ein Schiff des 6. Ranges mit 24 Kanonen, lief 1748 vom Stapel, wurde 1768 zur Hulk umgewandelt und 1783 verkauft.
 Die siebente HMS Garland führte ursprünglich als französische 20-Kanonen-Fregatte den Namen Guirlande, wurde 1762 erbeutet und 1783 verkauft.
 Die achte HMS Garland wurde 1779 als HMS Sibyl, ein Schiff des 6. Ranges mit 28 Kanonen, in Dienst gestellt, 1795 in HMS Garland umbenannt und strandete 1798 vor Madagaskar.
 Die neunte HMS Garland war ein Schoner mit 6 Kanonen, der 1798 angekauft wurde und nach 1803 nicht mehr in den einschlägigen Verzeichnissen auftaucht.
 Die zehnte HMS Garland, vom Stapel gelaufen als das französische 22-Kanonen-Kaperschiff Mars, wurde 1800 von HMS Amethyst erobert und strandete 1803 in der Karibik.
 Die elfte HMS Garland, eine Fregatte mit 32 Kanonen der Laurel-Klasse, lief 1807 vom Stapel und wurde 1817 verkauft.
 Die zwölfte HMS Garland war ein Raddampfer, der von 1847 bis 1856 im Dienst war.
 Die dreizehnte HMS Garland lief 1856 als Schrauben-Kanonenboot der Cheerful-Klasse vom Stapel und wurde 1864 abgewrackt.
 Die vierzehnte HMS Garland war ein Acasta-Klasse-Zerstörer, wurde 1913 in Dienst gestellt und nahm an der Skagerrakschlacht teil.
 Die fünfzehnte HMS Garland war ein G-Klasse-Zerstörer und fuhr im Zweiten Weltkrieg als ORP Garland für die polnische Marine.

Garland